Лозовый:
 Лозовый (хребет) — горный хребет в Приморском крае России.
 Лозовый (Приморский край) — посёлок в Приморском крае России.

См. также 
 Лозовый Яр — село на Украине (Киевская область).